Прамонго́льский язы́к — гипотетический предок современных монгольских языков. Он близок к среднемонгольскому языку, на котором говорило население Монгольской империи во времена Чингисхана. Большинство особенностей современных монгольских языков происходит от среднемонгольского, исключением является общий монгольский суффикс  -cAgA- («делать совместно»), который реконструируется на основании данных современных языков, но не был засвидетельствован в среднемонгольском.

Языки хунну, дунху и ухуаней могут быть родственны прамонгольскому языку, а также языку сяньби и тобасцев (то есть языку основателей империи Северная Вэй) и киданьскому. Поскольку данные о языках сяньби и тобасцев скудны, можно предположить, что они теоретически могли быть родственны, хотя точно заявить это нельзя. В случае с киданьским языком данных на нём имеется очень много, но большинство из них записано киданьскими письменностями, которые еще не полностью расшифрованы. Доступные сведения позволяют заключить, что киданьский, вероятно, родственнен монгольскому языку.

Лингвистическая характеристика

Лексика

Числительные 

 Юха Янхунен (2006) классифицировал киданьский язык в «парамонгольскую» семью, то есть, посчитал, что он родственен монгольским языкам, но не является прямым потомком прамонгольского языка. Александр Вовин (2017) также определил несколько возможных заимствований из корейских языков в киданьский.

Список Сводеша 
Список Сводеша по Грунтов и Мазо (2015):

См. также 
 Пратюркский язык
 Списки Сводеша для монгольских языков

Примечания

Литература 
 Peter A. Andrews Felt tents and pavilions: the nomadic tradition and its interaction with princely tentage, Volume 1. — Издательство: Melisende, 1999 — ISBN 1-901764-03-6
 Juha Janhunen The Mongolic languages. — 2003a
 Juha Janhunen The Mongolic languages. — 2003b
 Juha Janhunen The Mongolic Languages. — 2006

Монгольские языки
Праязыки
Древние языки